

Caratteristiche generali 
Mi Notebook Air 13.3 è un notebook disponibile dalla prima metà del 2018. Dotato di un display FHD da 13,3 pollici e con un processore Intel Core i7-8550U di ottava generazione, scheda grafica NVIDIA GeForce MX150.

Aspetto 
Xiaomi ha scelto un approccio minimalista mantenendo il design del case il più semplice possibile. Dotato di sensore per il riconoscimento dell'impronta digitale, il materiale e il design sono identici al modello dello scorso anno. L'unica differenza è il colore: il nuovo colore, denominato "Deep Grey". Dimensioni di 30,9 x 21,1 cm e uno spessore di soli 1,48 cm.

Connettività e porte 
Troviamo rispettivamente sul lato sinistro un jack audio da 3,5 mm, una porta USB 3.0 Type-A e una porta HDMI che supporta 4K a 30 Hz; mentre sul lato destro c'è una singola porta USB Type-C da 4K a 60 Hz e una seconda porta USB 3.0 Type-A. L'Air supporta PowerDelivery e viene caricato tramite questa singola porta USB-C. Un piccolo LED indica lo stato corrente: arancione durante la ricarica e verde quando il livello di carica ha superato una determinata soglia.

Processore 
Mi Notebook Air è dotato di un processore Intel Core di 8ª generazione e si può scegliere tra la versione con Core i5-8250U e Core i7-8550U.

Troviamo inoltre una GPU GeForce MX150 dedicata con accesso a 2 GB di RAM GDDR5.

Computer portatili
Xiaomi